Herkunftsland steht für:
 Herkunftsland von Menschen, siehe Vaterland
 Herkunftsland von Produkten und Waren, siehe Herkunftslandprinzip

Siehe auch:
 Herkunftsbezeichnung
 Nation Branding
 Made in Germany
 Terroir